Fallon může být:
 Fallon (Haute-Saône) – obec v departementu Haute-Saône ve Francii
 Fallon (Kalifornie) – osada v Kalifornii v USA
 Fallon (Montana) – sídlo v Montaně v USA
 Fallon (Nevada) – město v Nevadě v USA
 Fallon County – okres v Montaně v USA